El nombre Miguel Lluch puede referirse a:

 Miguel Lluch (1922-), director de cine y realizador de TV.
 Miguel Lluch Baixauli (1959-2015), sacerdote, medievalista y teólogo español.